Те́сла — те саме, що тесло́. Вид сокири з лезом, розміщеним перпендикулярно до топорища (як у мотиці, кирці).
 Нікола Тесла — сербський та американський винахідник і фізик.
 Тесла — одиниця вимірювання магнітної індукції в системі SI.
 Tesla Inc. (колишня Tesla Motors) — американська автомобільна компанія.
 Турбіна Тесли — безлопатєва дискова турбіна.
 «Тесла» — завод у Словаччині (місто Стропков).
 «Тесла» — національна чеська дослідницька компанія.
 2244 Тесла — астероїд головного поясу.
 «Тесла Арена» — домашня арена хокейного клубу «Спарта» у Празі (Чехія).
 «ТЕСЛА В. Т. МИКРОЭЛ» — товариство, члена Асоціяції оборонної промисловості Чехії.

Фільми 
  : «Тесла» — американський біографічний фільм.
  :  — югославський художній фільм.

Див. також 
 Тесля

Примітки

Посилання